Der Kanton Villepinte war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Le Raincy, im Département Seine-Saint-Denis und in der Region Île-de-France. Vertreterin im Generalrat des Départements war von 2004 bis 2011 Nelly Rolland Iriberry (PCF). Ihr folgte Martine Valleton (UMP).

Der Kanton bestand aus der Stadt Villepinte.

Bevölkerungsentwicklung 

Villepinte
Aufgelöst 2015
Villepinte (Seine-Saint-Denis)